Etik kan syfta på:

 Etik – en teoretisk och kritisk reflektion över moralen
 Etik (retorik) – uppmärksammats genom alla tider och är aktuellt även idag
 Etik (scientologi) – de handlingar som en individ vidtar angående sig själv för att försäkra sin fortsatta överlevnad längs med dynamikerna